Мунтя́н () — румунське прізвище. Походить від румунського слова «muntean» — «житель Мунтенії», «волох». Також зустрічається варіант «Мунтяну».

Персоналії 
Мунтян:
 Мунтян Володимир Федорович (*1946) — український футболіст і футбольний тренер.
 Мунтян Георгій Захарович (1940) — депутат Верховної Ради УРСР VIII—IX скликань.
 Мунтян Іван Миколайович (*1969) — український політик.
 Мунтян Михайло Іванович (1943) — радянський, молдовський оперний співак (тенор).
 Мунтян Тетяна Степанівна (* 1968) — українська спортсменка, виступала в стрільбі з блочного лука, заслужений майстер спорту. Дворазова чемпіонка світу зі стрільби з лука.

Мунтяну:
 Альона Мунтяну (Альона Мун) (1989) — молдовська співачка.
 Мунтяну Вірджил (1988) — румунський борець (греко-римська боротьба).
 Мунтяну Володимир Мірчавич (Володимир Мунтян) (1972) — пастор «Духовного центр „Відродження“».
 Дорінел Мунтяну — румунський футболіст.
 Никодим (Мунтяну) (1864—1948) — Патріарх Румунський.

Див. також 
 20287 Мунтяну — астероїд (відкритий у 1998 р.)
 Монтян Тетяна Миколаївна (1972) — український адвокат і громадський діяч.

Румунські прізвища